Camocim de São Félix kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Camocim de São Félix (ort), Pernambuco, 
 Camocim de São Félix (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar